Мануэл Бандейра (, 19 апреля 1886, Ресифи — 13 октября 1968, Рио-де-Жанейро) — бразильский поэт, литературный критик и переводчик, педагог, журналист, крупнейший представитель модернизма.

Биография 

Сын инженера, из семьи со стороны как отца, так и матери вышли крупные адвокаты, инженеры, университетские преподаватели, политики. Готовился к карьере архитектора, поступил в Политехническую школу университета Сан-Паулу, но с 1904 был вынужден заняться собственным здоровьем (у него обнаружился туберкулез), лечился в Бразилии и в Швейцарии (1916—1917), где в одном из санаториев познакомился с Полем Элюаром. С началом мировой войны вернулся в Бразилию. Дебютировал книгой постсимволистских стихов в 1917. В 1922 участвовал в Неделе современного искусства в Сан-Паулу, его стихотворение Жабы стало манифестом бразильского модернизма. В 1938—1956 преподавал литературу в колледжах и университете. Занимался журналистикой. Переводил с английского, прежде всего — драмы (Шекспир, Джон Форд, Торнтон Уайлдер, Шон О’Кейси), французского (Фредерик Мистраль, Кокто), немецкого (Шиллер, Шпиттелер, Брехт), испанского (Хуана Инес де ла Крус, Соррилья, Антонио Гала).

Произведения

Поэзия 
 A Cinza das Horas (1917)
 Карнавал/ Carnaval (1919)
 O Ritmo Dissoluto (1924)
 Libertinagem (1930)
 Утренняя звезда/ Estrela da Manhã (1936)
 Poesías Escolhidas (1937)
 Lira dos Cinquent’anos (1940)
 Belo, Belo (1948)
 Mafuá do Malungo (1948)
 Opus 10 (1952)
 Вечерняя звезда/ Estrela da tarde (1960)
 Estrela da Vida Inteira (1966)

Эссе, путевые записки 
 Crônicas da Província do Brasil (1936)
 Guía de Ouro Preto, Río de Janeiro (1938)
 Понятия истории литературы/ Noções de História das Literaturas (1940)
 Autoría das Cartas Chilenas (1940)
 Apresentação da Poesia Brasileira (1946)
 Literatura Hispano-Americana (1949)
 Gonçalves Dias, Biografía (1952)
 Путь в Пасаргады/ Itinerário de Pasárgada (1954)
 О поэтах и поэзии/De Poetas e de Poesía (1954)
 Бумажная флейта/ A Flauta de Papel (1957)
 Andorinha, Andorinha (1966)
 Colóquio Unilateralmente Sentimental (1968)

Признание 
Член Бразильской академии литературы (1940). Национальный  Орден Заслуг (1966).

Переводы на русский язык 
 Стихи Бандейры переводили Валерий Перелешин (), Вл. Резниченко () и др.
 «И высший смысл в безумии самом...» Стихи Мариу Кинтаны, Мануэла Бандейры, Сесилии Мейрелис, Карлуса Друмона ди Андради (в переводе Ирины Фещенко-Скворцовой) // Иностранная литература. – 2017. – № 10. – Стр. 211-217.  ISSN: 0130-6545.

Литература 
 Rosebaum Yu. Manuel Bandeira: Uma Poesia da Ausência. São Paulo: Edusp/Imago, 1993.

Примечания

Ссылки 
 Биография, библиография  
 В Энциклопедии бразильской литературы 

Писатели Бразилии
Поэты Бразилии
Эссеисты  Бразилии
Литературные критики Бразилии
Переводчики Бразилии
Эссеисты по алфавиту
Португальские писатели
Португальские поэты
Писатели-модернисты
Выпускники Политехнической школы Университета Сан-Паулу